Будаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Будаково — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Будаково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Будаково — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Сербия 
  () — посёлок в Косово.